Die Abkürzung BKB steht für:
 Basler Kantonalbank
 Bayerischer Karate Bund
 Bergheimer Kreisbahn
 Bergmannsheil und Kinderklinik Buer
 Flughafen Bikaner in Indien (IATA-Code)
 Bochumer Künstlerbund
 Borkumer Kleinbahn
 Braunschweigische Kohlen-Bergwerke AG, siehe EEW Energy from Waste
 Bremer Kreditbank
 Bromberger Kreisbahn

BKB